На Европейских играх 2019 в Минске Молдавия была представлена 50-ю спортсменами.

Медали 

Молдавия на Европейских играх